Matias kan syfta på:

 Matias (namn) – variant av namnet Mattias
 Matias Concha
 Matias Varela